ILS може да се отнася за:

 ILS – Instrument landing system – система за приземяване по уреди
 ILS – Шекел – парична единица на Израел